Бобб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (род. 1981) — американский театральный, телевизионный и киноактёр, лауреат премии «Спутник» в составе ансамбля телесериала «Больница Никербокер» (2014).
 Бобб, Луиза Габриэль (более известна как Габриэль; род. 1970) — британская певица.
  (1924—2003) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Филадельфия Уорриорз».
  (род. 1984) — крикетчик из Сент-Винсента и Гренадин, победитель Регионального турнира Super50 в составе сборной Наветренных островов (2013).
 Бобб, Трайон (род. 1993) — футболист, полузащитник сборной Гайаны.
  (род. 1943) — тринидадский легкоатлет и экономист, участник летних Олимпийских игр (1968), управляющий Центральным банком Тринидада и Тобаго (1984—1988).